De Staël kan syfta på:

 De Staël – en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus

Personer
 Germaine de Staël (1766–1817), en fransk författare och salongsvärd
 Nicolas de Staël (1914–1955), en rysk målare